Западна Сърбия включва т.нар. ужички край и областта Мачва с Шумадия (до планината Рудник, понеже често към областта се включват и земите по поречията на левите притоци на Велика Морава и в частност региона на горна Ясеница). 

Западна Сърбия е същинската част от Сърбия, за разлика от другата Стара Сърбия, чийто жители са известни като сърбиянци. 

Тихомир Павлов прави извода, че много чисто българско население е погълнато в самата Шумадия (отсам т.нар. моравска укрепителна система) преди век, т.е. от издаването на Хатишериф (1830) за автономия на княжество Сърбия. 

Населението на Западна Сърбия е от т.нар. динарски тип според Йован Цвиич – ужичани и херцеговинци, част от които от създаването на т.нар. военна граница масово се преселват от Херцеговина, Бърдата и Пещер към Войводина – през Мачва и Шумадия.

Източници